Comănești, città del distretto di Bacău
 Comănești, comune del distretto di Suceava